10-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 2001—2002 годах. Чемпионом в первый раз стал «Норильский Никель».

Участники 
 Финпромко-Альфа (Екатеринбург)
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 ГКИ-Газпром (Москва)
 Дина (Москва)
 Динамо-23 (Москва)
 Единство (Санкт-Петербург)
 Крона-Росавто (Нижний Новгород)
 Норильский никель (Норильск)
 Политех (Санкт-Петербург)
 Приволжанин (Казань)
 Саратов-СПЗ (Саратов)
 Спартак (Москва)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 УПИ-СУМЗ (Екатеринбург)
 ЦСКА (Москва)

Результаты

Регулярный чемпионат 

* Команда «Интеко» в ходе чемпионата сменила название на «Динамо-23»

Плей-офф (до 2-х побед)

1/4 финала

1/2 финала

За 3-е место

Финал

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr2002.html

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России в 2001 году
Футбол в России в 2001 году
2002 год в мини-футболе